Пляченко Олександр Миколайович ( 1956) — український та російський композитор, аранжувальник.

Біографія

Твори 
 А було колись (сл. В.Крищенка) — І. Бобул
 Весна до літа (сл. В.Крищенка) — М. Гнатюк
 Душі не все одно (сл. В.Крищенка) — І. Бобул
 Моя зорина (сл. В.Крищенка) — І. Мацялко
 Не дивись мені в очі /Тільки справжня любов/ (сл. В.Крищенка) — Н. Шестак
 Пломінь мого серця (сл. В.Крищенка) — І. Бобул та Л.Сандулеса
 Поклич мене (сл. В.Крищенка) — Л. Сандулеса
 Розлука (сл. В.Крищенка) — Н. Шестак
 Українська душа (сл. В.Крищенка) — М. Гнатюк
 Чарівниця (сл. В.Крищенка) — І. Мацялко
 Чумаченьки (сл. В. Крищенка) — М. Попелюк
Джерела

Шамрай О.Г., Таран Г.М. Відомі особистості Кам’янщини/автор-укл. О.Г. Шамрай. – Черкаси : Вертикаль, вид. Кандич С.Г., 2020. – с. 211-212.

http://www.uaestrada.org/kompozitori/plyachenko-oleksandr/ 

Уродженці Кам'янки
Українські аранжувальники
Українські композитори